Гойко Зец (; 15 сентября 1935, Ораховица, Королевство Югославия — 3 ноября 1995, Луанда, Ангола) — югославский футбольный тренер.

Биография 
В качестве футболиста играл за молодёжный состав «Црвены Звезды» и «Вождовачки». Первой его серьёзной тренерской командой стал ОФК. В дальнейшем он возглавлял ряд ведущих югославских клубов. Наибольших успехов Зец добился у руля «Црвены Звезды», с которой он побеждал в чемпионате и в кубке страны. В 1977 году специалист вместе с Марко Валоком и Стеваном Вилотичем был членом тренерской комиссии сборной Югославии.

В дальнейшем работал с коллективами из Греции, ОАЭ и Анголы. В африканской стране югослав выигрывал все национальные титулы с клубом «Петру Атлетику».

Смерть 
3 ноября 1995 года Гойко Зец был застрелен во время вооруженного ограбления в ангольской столице Луанде.

Достижения 
  Чемпион Югославии (2): 1976/77, 1983/84.
  Обладатель Кубка Югославии (1): 1985.
  Чемпион Анголы (2): 1994, 1995.
  Обладатель Кубка Анголы (3): 1992/93, 1993/94, 1994/95.
  Обладатель Суперкубка Анголы (2): 1993, 1994.
  Обладатель Кубка ОАЭ (1): 1988.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Transfermarkt

Футболисты Югославии
Игроки ФК «Вождовац»
Футбольные тренеры Югославии
Тренеры ФК ОФК
Тренеры ФК «Партизан»
Тренеры ФК «Борац» Баня-Лука
Тренеры ФК «Войводина»
Тренеры ФК «Риека»
Тренеры ФК «Црвена звезда»
Тренеры ФК «Арис» Салоники
Тренеры ФК «Аль-Ахли»
Тренеры ФК «Спартак» Суботица
Тренеры ФК «Петру Атлетику»
Тренеры сборной Югославии по футболу